Руновщина — название населённых пунктов на Украине:

 Руновщина — село в Полтавском районе Полтавской области.
 Руновщина — село в Зачепиловском районе Харьковской области.